Ahmarivier (Kelorivier),  een rivier die stroomt in de Zweedse gemeente Kiruna
 Ahmarivier (Parkarivier), een rivier die stroomt in de Zweedse gemeente Pajala